Понгок:

 Понгок — остров в Индонезии, в провинции Банка-Белитунг;
 Понгок — деревня на острове Понгок.

См. также 
 
 Лепар-Понгок